Мировая серия 1960 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1960 года. Победителем стала команда «Питтсбург Пайрэтс», обыгравшая «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 5 октября 1960 года
 Стадион: Forbes Field

Игра #2 
 Дата: 6 октября 1960 года
 Стадион: Forbes Field

Игра #3 
 Дата: 8 октября 1960 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 9 октября 1960 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #5 
 Дата: 10 октября 1960 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #6 
 Дата: 12 октября 1960 года
 Стадион: Forbes Field

Игра #7 
 Дата: 13 октября 1960 года
 Стадион: Forbes Field

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1960 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1960 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1960
1960 год в Нью-Йорке
1960 год в Пенсильвании
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Питтсбурге